Brumbál či brumbár je zastaralá forma slova brundibál, čili žertovný výraz pro čmeláka, brouka nebo mrzouta. Brumbál může dále znamenat:

 jiný název pro Fanfrnoch, český lidový hudební nástroj
 Albus Brumbál, literární postava z románů o Harrym Potterovi